Сертификация RHCT — низшая ступень в сертификации Red Hat

Сертификация RHCT показывает, что вы обладаете знаниями и навыками, необходимыми для установки, настройки и включения рабочих станций Red Hat Enterprise Linux в существующую сетевую среду.

Кандидаты должны обладать следующими навыками:

 Использование стандартных утилит командной строки (например, ls, cp, mv, rm, tail, cat и т. д.) для создания, перемещения, просмотра и исследования файлов и каталогов
 Использование grep, sed и awk для поточной обработки текстов и файлов
 Использование ориентированных на работу в терминале текстовых редакторов, таких как vi/vim, для модификации текстовых файлов
 Использование перенаправления ввода-вывода
 Понимание базовых принципов работы сетей TCP/IP, включая IP-адреса, маски сетей и сетевые шлюзы
 Использование su для смены пользовательской учетной записи
 Использование passwd для установки пароля
 Использование tar, gzip и bzip2
 Конфигурирование почтовых клиентов в Red Hat Enterprise Linux
 Использование mozilla и/или links для доступа к ресурсам HTTP/HTTPS
 Использование lftp для доступа к FTP ресурсам

Диагностика и устранение неполадок

 Загружать систему на разные уровни выполнения для проведения диагностики и устранения неполадок
 Проводить диагностику и исправлять неполадки в настройках сети
 Диагностировать и корректировать проблемы с разрешением имен узлов
 Конфигурировать X Window и окружение рабочего стола
 Добавлять новые разделы, файловые системы и swap-разделы на существующей системе
 Использовать стандартные утилиты командной строки для анализа проблем и настройки системы

Установка и настройка:

 Выполнять сетевую установку ОС
 Внедрять выборочную схему разбиения дисков
 Настраивать службы печати
 Настраивать отложенное выполнение задач с использованием cron и at
 Подключать систему к службам каталогов, таких как NIS или LDAP
 Настраивать autofs
 Добавлять и осуществлять управление пользователями, группами и квотами
 Устанавливать разрешения на файловой системе для совместной работы
 Устанавливать и обновлять RPM пакеты
 Правильно обновлять RPM пакеты ядра
 Модифицировать конфигурацию системного загрузчика
 Внедрять программный RAID как во время установки, так и после
 Использовать /proc/sys и sysctl для модификации параметров ядра

Примечания 

Red Hat